

Germania 

 Chiesa di San Clemente a Hannover

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Clemente al Vomano a Notaresco

Basilicata 
 Chiesa di San Clemente a Matera

Campania 
 Chiesa di San Clemente a Padula

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Clemente a Bologna
 Chiesa di San Clemente I Papa e Martire a Ferrara
 Chiesa di San Clemente a Portomaggiore

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Clemente a Povoletto
 Chiesa di San Clemente a Tavagnacco

Lazio 
 Basilica di San Clemente al Laterano a Roma
 Chiesa di San Clemente a Roma, nel quartiere Monte Sacro

Lombardia 
 Chiesa di San Clemente a Bertonico
 Chiesa di San Clemente a Brescia
 Chiesa di San Clemente a Vezza d'Oglio

Piemonte 
 Chiesa di San Clemente a Bellinzago Novarese
 Chiesa di San Clemente a Cesara

Toscana 
 Chiesa di San Clemente a Pigli ad Arezzo
 Chiesa di San Clemente a Montelaterone
 Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi a Siena
 Chiesa di San Clemente a Sociana a Reggello

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Clemente a Brentonico

Veneto 
 Chiesa di San Clemente a Padova
 Chiesa di San Clemente a Venezia
 Chiesa di San Clemente a Valdagno

Repubblica Ceca 
 Chiesa di San Clemente a Praga

Russia 
 Chiesa di San Clemente a Mosca

Svizzera 
 Chiesa di San Clemente a Grono